Argis (gemeente), Franse gemeente
 Argis (geslacht), geslacht van kreeftachtigen